Ilegales peut désigner :

 Ilegales, groupe de pop dominicain
 Ilegales, groupe de rock espagnol, originaire des Asturies